Хуго Илмари Солин (, 19 сентября 1905, Ревель — 20 июня 1976, Хельсинки) — финский шахматист, национальный мастер (1934). Чемпион Финляндии 1945 г. В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад.

Биография 
Родился в финской семье, проживавшей в Ревеле (в то время — территория Российской Империи). Жил в Эстонии, в 1925 г. переехал в Финляндию для прохождения срочной воинской службы. Остался в Финляндии на ПМЖ. Участвовал в финских турнирах. Представлял Финляндию на международных соревнованиях.

Вместе с В. Паломаа перевел на финский язык руководство для любителей шахматной игры И. Л. Майзелиса и М. М. Юдовича.

Был женат. Его сын Юха Солин подавал большие надежды в шахматах, но рано умер.

Одной из особенностей стиля Солина называют пристрастие к фианкеттированию слонов.

Советским любителям шахмат Солин был известен, в первую очередь, по своей партии с В. В. Рагозиным из турнира в Хельсинки 1946 г. Рагозин провел красивую атаку на короля и завершил ее эффектным тактическим ударом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 19 сентября
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся в Таллине
Умершие 20 июня
Умершие в 1976 году
Умершие в Хельсинки
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Финляндии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века